Dictyonota är ett släkte av insekter. Dictyonota ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nätskinnbaggar
Dictyonota